Eduardo Frei kan syfta på någon av följande:

Eduardo Frei Montalva, Chiles president 1964-1970
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, den förres son, Chiles president 1994-2000